Die First Division 1944/45 war nach dreijähriger Pause aufgrund des Zweiten Weltkriegs die achte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde EPA Larnaka.

Modus 
Sechs Mannschaften spielten an insgesamt 10 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit um die Meisterschaft wurden vom zyprischen Verband zwei Entscheidungsspiele angeordnet.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Play-offs 
Wegen Punktgleichheit auf den Plätzen 1 und 2 wurden vom zyprischen Verband zwei Entscheidungsspiele angeordnet. EPA Larnaka wurde Meister.

|}

Weblinks 
 Cyprus 1944/45 auf rsssf.com

1944
Fußballsaison 1944/45